Signed to the Streets 3 — третий студийный альбом американского рэпера Lil Durk. Он был выпущен на лейблах Alamo и Interscope Records 9 ноября 2018 года. Альбом содержит гостевые участия от Gunna, Фьючера, Ty Dolla Sign, A Boogie wit da Hoodie, Kevin Gates TK Kravitz, Kodak Black, Young Dolph, Lil Baby и Lil Skies. Он дебютировал под номером 17 в американском чарте Billboard 200.

Коммерческий успех 
24 ноября 2018 года Signed to the Streets 3 дебютировал под номером 17 в чарте Billboard 200, заработав за первую неделю 26 741 единиц, эквивалентных альбому (включая 1 910 цифровых версий).

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Чарты в конце года

Примечания 

Альбомы 2018 года
Альбомы Lil Durk